Гремучая:

 Гремучая — река в Восточной Сибири, приток реки Енисей.
 Гремучая — река в России, протекает в Алтайском крае, Республике Алтай.